Gribner ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Gribner (1645–1685), deutscher evangelischer Theologe
 Michael Heinrich Gribner (1682–1734), deutscher Rechtswissenschaftler